Pai-ma Shan kan syfta på följande platser:

Kina 

 Baima Shan (berg i Kina, Guizhou), 
 Baima Shan (berg i Kina, Hunan, lat 27,40, long 110,75), 
 Baima Shan (berg i Kina, Fujian), 

Robotskapade Kinaförgreningar